Cosas del amor – album di Vikki Carr del 1991
 Cosas del amor – album di Enrique Iglesias del 1998